FireGL — несуществующая ныне германская компания, которая производила графические карты класса рабочих станций на базе чипов геометрии и растеризации IBM. ATI приобрела её и продолжила линию FireGL карт на основе своих чипов серии Radeon. Теперь принадлежит AMD.

Список карт 
Оригинальные FireGL модели:

ATI FireGL модели:

Ссылки 
 ATi FireGL page

Производители электроники Германии
Компании Германии
Исчезнувшие компании Германии